Якутська латиниця — загальна назва систем запису мови саха за допомогою букв латинського алфавіту.